Пуерто ла Круз има више значења:

 Пуерто ла Круз (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто ла Круз (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пуерто ла Круз (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику